Mal Donaghy – ex calciatore nordirlandese
 Siobhán Donaghy – cantante britannica
 Tim Donaghy – ex arbitro di pallacanestro statunitense